

Patronyme 

 Kiwane Garris (1974-), est un joueur de basket-ball américain.
 Mick Garris, est un acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain.
 Stefano Garris (1979-), est un joueur de basket-ball allemand.
 Garris est un personnage du film Les Enfants du marais, réalisé par Jean Becker.

Toponyme 
 Garris est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme